Brych ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Brych, tschechoslowakischer Sportschütze
 Felix Brych (* 1975), deutscher Fußballschiedsrichter und Jurist
 Ewa Brych-Pająk (* 1975), polnische Marathonläuferin

Siehe auch:
 Brüch